Вірі́-Нуре́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на північний схід від Парижа, 75 км на південний схід від Ам'єна, 29 км на захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 736 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1899,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Вірі-Нурей 
 Вірі-Нурей на сайті французького Національного інституту географії
 Вірі-Нурей на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вірі-Нурей на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вірі-Нурей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вірі-Нурей на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена